El Gambito Halasz (ECO C21) es una manera sorprendente de plantear el Gambito de centro, muy peligrosa para jugadores poco avisados, aunque bien jugado por el negro es inferior. Ante todo, hay que tener cuidado con los ataques contra el enroque, arma fundamental del gambito Halasz. 

1.e4 e5
2.d4 exd4
3.f4

Esta es la jugada que plantea el  gambito Halasz, como si fuera un gambito de rey invertido.

3.... Ac5
4.Cf3 Cc6
5.a3 a5
6.Ad3
... y esta es la posición crítica.

Referencias 

 

Halasz
Epónimos ajedrecísticos